Morten Rasmussen kan henvise til forskellige personer:

Fodboldspillere 
 Morten "Duncan" Rasmussen – angriber (født 1985).
 Morten "Molle" Rasmussen – forsvarsspiller (født 1985).
 Morten Rasmussen (fodboldspiller, født 1980).

Kultur 
 Morten Rasmussen (historiker) – forsker og underviser ved Aarhus Universitet.
 Morten Rasmussen (instruktør) – dansk producent og instruktør af teater og film.